

Sigle 
 Narodowe Odrodzenie Polski – partito politico polacco
 New Orleans Pelicans – squadra di pallacanestro della NBA

Codici 
 NOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'isola di Mactan (Filippine)
 nop – codice ISO 639-3 della lingua numanggang

Informatica 
 NOP – istruzione vuota di Assembly (No OPeration)

Altro 
 Nop – dialetto della lingua koho
 Nop – tradizionale saluto e riverenza del Laos